Мальорка:

 Мальорка — один из Балеарских островов, расположенных в Средиземном море, принадлежит Испании.
 «Мальорка» — испанский профессиональный футбольный клуб из города Пальма-де-Мальорка.
 «Мальорка Б» — испанский футбольный клуб «Сегунды B», базирующийся в Пальма-де-Мальорке.
 Мальорка (тайфа) — средневековое исламское государство на Пиренейском полуострове.
 (9453) Мальорка — астероид из группы главного пояса, который был открыт 19 марта 1998 года.

См. также